P5, P 5 eller P-5 kan syfta på:

 P5 Radio Stockholm – en tidigare lokalradiokanal 1993–2007
 P5 STHLM – en svensk radiostation inom Sveriges Radio 2007– (innan 2016 SR Metropol)
P5 – en mötes-, utbildnings- och eventvåning inuti kulturhuset Väven i Umeå
 P 5 – ett svenskt pansarförband i Boden 1957–1994 och 2000–, se Norrbottens pansarbataljon
 P 5 – beteckning på ett flygplan vid Västmanlands flygflottilj, se Handley Page Hampden
 P-5 Pjatjorka – en sovjetisk kryssnings- och sjömålsrobot
 S/2012 P 1 – en av Plutos månar
 Persona 5 – ett datorspel
 Den brittiska bilmodellen Rover P5